Questa pagina raccoglie i dati riguardanti la Pallamano Trieste nelle competizioni ufficiali della stagione 1984-1985.

Rosa

Classifica

Play off scudetto

Tabellone principale

Collegamenti esterni 
 
 
 

 1984-1985